

Cinema 
 Quatermass 2 – titolo originale del film del 1957 I vampiri dello spazio, regia di Val Guest

Televisione 
 Quatermass II – miniserie televisiva del 1955 in sei episodi, trasmessa dal canale BBC One

Letteratura 
 Quatermass II – titolo originale del romanzo del 1953 Progetto Quatermass di Nigel Kneale, tratto dalla sceneggiatura della serie televisiva trasmessa dalla BBC

Musica 
 Quatermass II – gruppo musicale rock, fondato dall'ex batterista dei Quatermass Mick Underwood

Pagine correlate 
 Quatermass